Тенг — китайская фамилия. Известные носители:

 Тенг, Виена (род. 1978) — китаянка, американская певица и автор песен.
 Тенг, Тереза (1953—1995) — китаянка, азиатская поп-певица.